Polona – biblioteka cyfrowa
 Archaeologia Polona
 Polona – imię żeńskie